ORP Wilk es el nombre de dos submarinos de Polonia:
ORP Wilk, líder de su clase, en servicio desde 1931 hasta 1951.
ORP Wilk de clase Foxtrot, en servicio desde 1987 hasta 2003.
El nombre del submarino en polaco significa lobo.

Wilk